Alisha Klass (Chino, Califórnia, 3 de janeiro de 1972) é uma ex-atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações
1998: XRCO Best Anal/DP Scene for Behind the Sphinc Door
1999: XRCO Best Anal/DP Scene for Tushy Heaven
1999: XRCO Best Girl-Girl Scene for Tampa Tushy Fest 1
1999: AVN Best Anal Sex Scene - Video for Tushy Heaven
1999: AVN Best Group Sex Scene - Video for Tushy Heaven
1999: AVN Best New Starlet
1999: F.O.X.E Female Fan Favorite
2000: AVN Best All-Girl Sex Scene - Video for Tampa Tushy Fest
2000: AVN Female Performer of the Year nomination

Ligações externas 

 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Chino (Califórnia)